

Patronymes 
Di Pietro est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 , sculpteur italien du  ;
  (né en 1945), animateur de télévision italien ;
 Angelo Di Pietro (1828-1914), Cardinal italien ;
 Ansano di Pietro di Mencio cf. Sano di Pietro
 Antonio Di Pietro (né en 1950), homme politique italien ;
 Camillo Di Pietro (1806-1884)
  (nom de scène de Carmelina Tonto) (née en 1965), actrice, chanteuse et showgirl italienne ;
 Cecco di Pietro (ou Cecco di Pietro da Pisa) (v. 1364 - av. 1402), peintre italien actif essentiellement à Pise au  ; 
 Gilio di Pietro († 1261), peintre siennois documenté entre 1249 et 1261, date de sa mort ;
 Giovanni di Pietro dit Lo Spagna (v.1450–1528), peintre italien actif en Italie centrale ;
 Guido di Pietro, nom laïc de Fra Angelico (v.1400-1455), peintre de l'école florentine ;
 Lorenzo di Pietro dit Vecchietta (v. 1410-1480), peintre, sculpteur, orfèvre et architecte siennois ;
 Maria Sylvia Zanella di Pietro (née en 1943), écrivaine et professeure de droit administratif brésilienne ;
 , dit Marinho (1928-2005), footballeur brésilien d'origine italienne ;
 Michele Di Pietro, cardinal italien ;
 Niccolò di Pietro Gerini (v.1368-v.1415), peintre de l'école florentine ;
 Niccolò di Pietro Lamberti (1370-1451), sculpteur et architecte toscan de la Renaissance ;
 Nicolò di Pietro, peintre italien actif au Quattrocento ;
  (né en 1949), pianiste classique et compositeur italo-américain ;
 Sano di Pietro (1405-1480), peintre italien de l'école siennoise;
 Silvia Di Pietro (née en 1993), nageuse italienne, spécialiste du papillon.

Voir aussi 
 Paul DiPietro,  joueur de hockey

Patronyme italien